autostrada A6 – autostrada w Austrii
 autostrada A6 – autostrada w Chorwacji
 autostrada A6 – autostrada we Francji
 autostrada A6 – autostrada w Holandii
 autostrada A6 – autostrada w Luksemburgu
 autostrada A6 – autostrada w Niemczech
 autostrada A6 – autostrada w Polsce
 autostrada A6 – autostrada w Portugalii
 autostrada A6 – autostrada we Włoszech

Zobacz też 
 autostrada A6a (Francja)
 autostrada A6b (Francja)